Гуццанти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гуццанти, Элио (род. 1920) — итальянский политик.
 Гуццанти, Паоло (род. 1940)  — итальянский журналист и политик, отец Коррадо, Сабина и Катерины Гуццанти.
 Гуццанти, Сабина (род. 1963) — итальянская актриса и писатель-сатирик.
 Гуццанти, Коррадо (род. 1965) — итальянский актер, режиссёр, писатель-сатирик.
 Гуццанти, Катерина (род. 1976) — итальянская актриса и писатель-сатирик.